Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Tautog:

 USS Tautog (SS-199), ein U-Boot der Tambor-Klasse, in Dienst von 1940 bis 1945
 USS Tautog (SSN-639), ein U-Boot der Sturgeon-Klasse, in Dienst von 1968 bis 1997

Tautog